Buckskin Point bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckskin Point (Washington)
 Buckskin Point (Wyoming)